

Vezi și  
  Aventurile lui Pinocchio

Legături externe  
 Textul complet   Italiană și engleză
 Pinocchio Park   Collodi Tuscany

Personaje literare
Personaje fictive
Păpuși
Personaje domeniu public